Nikken Sekkei (en japonès, 日建設計) és l'empresa independent d'arquitectura més important del Japó. El 2014, és la tercera agència d'arquitectura més important del planeta per nombre d'arquitectes.

Fundada l'any 1900 i basada a Tòquio, té prop de 2.000 col·laboradors i ha participat en projectes en més de cinquanta països, principalment a l'Àsia (Japó, Xina, Singapur, Malàisia, però també als Emirats Àrabs Units i a l'Àfrica). L'agència proposa també serveis d'urbanisme i d'ingenieria. És reconeguda per l'atenció que presta als detalls.

La agència ha construït nombrosos gratacels (més d'un centenar) sobretot a partir dels anys 1990. Nikken Sekkei és l'agència japonesa que ha concebut més gratacels.

Al març del 2016, Nikken Sekkei guanya el concurs per la renovació del Camp Nou.

Alguns edificis

Anys 1980 
 Kobe Portopia Hotel, Kōbe, 1981
 Kobe City Hall, Kōbe, 1989

Anys 1990 
 Swissôtel Nankai, Osaka, 1990
 NEC Supertower, Tòquio, 1990
 Matsushita IMP Building, Osaka, 1990
 Yokohama Grand Intercontinental Hotel, Yokohama, 1991
 Toyosu Center Building, Tòquio, 1992
 Mizuno Crystal Building, Osaka, 1992
 Kobe Harbourland Center, Kobe, 1992
 Sumitomo Chemical Engineering Center Building, Chiba, 1993
 NTT Credo Motomachi Building, Hiroshima, 1993
 Rihga Royal Hotel Kokura, Kitakyushu, 1993
 Bunkyo Civic Center en Tòquio, 1994
 Osaka World Trade Center en Osaka, 1995
 Rinku Gate Tower en Izumisano (cerca de Osaka), 1996
 Pias Tower en Osaka, 1996
 Tomin Tower Shinonome, en Tòquio, 1996
 JR East Japan Headquarters en Tòquio, 1997
 Odakyu Southern Tower en Tòquio, 1998
 Meiji University Liberty Tower, Tòquio, 1998
 Canal Town Center, Kobe, 1998
 Nishi Shinjuku Mitsui Building en Tòquio, 1999

Anys 2000 
 Bank of China Tower (Shanghai), en Shanghai (Xina), 2000
 Harumi Island Triton Square Tower Y, en Tòquio, 2000
 Yasuda Seimei, en Osaka, 2000
 Umeda Dai Building en Osaka, 2000
 TAT Towers en Istanbul (Turquía), 2000
 Shinjuku Oak Tower en Tokio, 2002
 Nittochi Nishi Shinjuku Building, Tokio, 2002
 Namba Park Tower en Osaka, 2003
 JR Tower en Sapporo, 2003
 Garden Air Tower en Tòquio, 2003
 City Tower Osaka en Tòquio, 2003
 Daido Seimei Kasumigaseki, en Tòquio, 2003
 Nihon Seimei Marunouchi en Tokio, 2004
 Kansai Electric Power Building en Osaka, 2004
 Toyosu IHI Building en Tòquio, 2006
 Mode Gakuen Spiral, en Nagoya, 2008.
 Akasaka Tower Residence, Tòquio, 2008
 City Tower Toyosu The Twin, Tòquio, 2009
 Naka-Meguro Atlas Tower, Tòquio, 2009
 Ichikawa The Towers West Premium Residence, Ichikawa, 2009
 City Tower Azabu Juban, Tòquio, 2009

Anys 2010 
 Mitsui Sumitomo Bank Office Building a Tòquio, 2010
 Minami Honmachi Garden City a Osaka, 2011
 The Roppongi Tokyo a Tòquio, 2011
 Tokyo Skytree a Tòquio, 2012
 Grand Front Osaka Tower C Intercontinental Hotel a Osaka, 2013
 Burj Al Alam a Dubai, construcción suspendida.
 Camp Nou a Barcelona, renovació de l'estadi del FC Barcelona, 2016

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial

Arquitectura del Japó
Estudis d'arquitectura
Empreses del Japó